Angelo Masini (Forlì, 1844 - 1926), tenor italià 
 Angelo Masini Pieralli (San Giovanni Valdarno, Toscana, 1877 - ?), baix italià.
 Antonio Masini (Roma, 1639 - 1678), compositor italià del Barroc 
 Beatrice Masini (Milà, ?)